Cabanis ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Cabanis (1886–1964), deutscher Generalmajor
 Jean Louis Cabanis (1816–1906), deutscher Ornithologe
 José Cabanis (1922–2000), französischer Autor und Mitglied der Académie française
 Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757–1808), französischer Mediziner, Physiologe und Philosoph
 Rainer Cabanis (1946–2009), deutscher Journalist, Rundfunkmoderator und -manager
 Richard Schmidt-Cabanis (1838–1903), deutscher Schauspieler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Cabaniss